Numazawa může být:

 Numazawa (sopka) – sopka v Japonsku
 Numazawa (planetka) – planetka 5121 v hlavním pásu planetek

Reference

Související články 
 Jaki Numazawa (* 1977) – japonský profesionální wrestler
 Shigemi Numazawa (* 1958) – japonský amatérský astronom a fotograf, po kterém je pojmenována planetka 5121